De 60ste wereldkampioenschappen schermen werden gehouden in Kiev, Oekraïne van 13 tot 14 april 2012. De organisatie lag in de handen van de FIE. Er vonden maar 2 competities plaats: vrouwen sabel in ploeg en mannen degen in ploeg; de enige 2 competities die niet worden geschermd op de Olympische Spelen in Londen.

Wedstrijdschema

Details

Sabel vrouwen team

Degen mannen team

Medailles

Vrouwen

Mannen

Medaillespiegel

Externe link 
    Officiële website

2012
Schermen in Oekraïne
Sportevenement in Kiev
Schermen in 2012
Schermen